

Geografia 
 Badlands – typ formacji terenu
 Kanada
 Big Muddy Badlands – Badlands w prowincji Saskatchewan i w amerykańskim stanie Montana
 Badlands Guardian – Badlands w prowincji Alberta
 Kenia
 Elmenteita Badlands – Badlands w południowo–zachodniej Kenii
 Stany Zjednoczone
 Big Muddy Badlands – Badlands w stanie Montana i w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan
 Park Narodowy Badlands – park narodowy w stanie Dakota Południowa
 Badlands Observatory – obserwatorium w Parku Narodowym Badlands
 Badlands Wilderness – Badlands w Parku Narodowym Badlands
 Oregon Badlands Wilderness – Badlands w stanie Oregon
 Philadelphia Badlands – Badlands w stanie Pensylwania
 The Badlands lub San Timoteo Badlands – pasmo górskie w stanie Kalifornia

Biografie 
 Eric „Badlands” Booker – amerykański raper i rekordzista w jedzeniu na czas

Filmografia i media 
 Filmy
 Bad Land: Road to Fury – brytyjska nazwa irlandzko-południowoafrykańskiego filmu Young Ones z 2014 r.
 The Bad Lands – amerykański film z 1925 r.
 Bad Lands – amerykański film z 1939 r.
 The Badlanders – oryginalna nazwa amerykańskiego filmu Złoczyńcy z 1958 r.
 Badlands – amerykański film z 1973 r.
 Into the Badlands – amerykański film z 1991 r.

 Seriale
 Into the Badlands – oryginalna nazwa amerykańskiego serialu telewizyjnego Kraina bezprawia, emitowanego od 2015 r.

Muzyka 
 zespoły muzyczne
 Badlands (zespół muzyczny) – amerykański zespół muzyczny

 Albumy
 Badlands – album studyjny Badlands
 Badlands – album studyjny Dirty Beaches
 Badlands – album studyjny Halsey
 Badlands – album studyjny Billa Chinnocka
 Badlands – album studyjny Trampled Under Foot

 Utwory
 „Badlands” – singel Bruce’a Springsteena z albumu Darkness on the Edge of Town
 „Badlands” – singel Metal Church z albumu Blessing in Disguise
 „Badlands” – utwór AC/DC z albumu Flick of the Switch
 „Badlands” – utwór Zion I i The Grouch z albumu Heroes in the City of Dope

Literatura 
 Książki
 Bad Land: An American Romance – dziennik Jonathana Rabana
 Badlands – seria komiksów Stevena Granta
 Badlands – powieść Roberta Kroetscha

Informatyka i gry komputerowe 
 Gry komputerowe
 Badlands – gra komputerowa z 1984 r.
 Badlands – gra komputerowa z 1989 r.
 Hummer Badlands – gra komputerowa z 2006 r.
 Badland – mobilna gra komputerowa z 2013 r.
 Badland 2 – mobilna gra komputerowa z 2015 r.

Historia 
 Operacja Badlands – operacja przeprowadzona podczas II wojny w Zatoce Perskiej